Sokołowscy – nazwisko kilkunastu polskich rodów szlacheckich.

Ludzie noszący nazwisko  Sokołowski 
 Aleksander Sokołowski (powstaniec styczniowy)
 Aleksander Sokołowski (żołnierz BCh)
 Aleksander Sokołowski (biskup)
 Alfred Sokołowski
 Andrzej Sokołowski
 Andrzej Sokołowski (1858–1935)
 Andrzej Sokołowski (piłkarz ręczny)
 Andrzej Jan Sokołowski (ur. 1941) – mechanik, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL
 Artur Sokołowski
 August Sokołowski
 August Sokołowski (historyk) (1846 – 1921)
 August Sokołowski (powstaniec) (1820 – po 1910)
 Bolesław Sokołowski (1892–1940), komandor porucznik, ofiara zbrodni katyńskiej
 Bolesław Sokołowski (1895–1980), oficer kawalerii i broni pancernych Wojska Polskiego i PSZ na Zachodzie, pułkownik
 Brunon Sokołowski
 Czesław Sokołowski
 Denys Sokołowski
 Dorota Sokołowska
 Edward Sokołowski
 Franciszek Sokołowski
 Henryk Sokołowski
 Jakub Sokołowski
 Jan Sokołowski
 Jan Sokołowski (malarz)
 Jan Maksymilian Sokołowski
 Jan Sokołowski (zm. 1546)
 Jan Sokołowski (wojewoda tarnowski)
 Jan Sokołowski (zoolog)
 Janusz Sokołowski
 Janusz Sokołowski (chemik)
 Janusz Sokołowski (malarz)
 Jaromir Sokołowski
 Jarosław Sokołowski
 Jarosław Sokołowski (ur. 1962)
 Jarosław Jan Sokołowski
 Jałbrzyk Jan Sokołowski
 Jerzy Sokołowski
 Julian Sokołowski
 Jurij Sokołowski
 Kazimierz Sokołowski
 Kazimierz Sokołowski (hokeista)
 Kazimierz Sokołowski (piłkarz)
 Kazimierz Albin Sokołowski
 Kazimierz Sokołowski (ur. 1942)
 Krzysztof Sokołowski
 Krzysztof Sokołowski
 Krzysztof Sokołowski
 Maciej Sokołowski
 Marek Sokołowski
 Marek Sokołowski (generał)
 Marek Sokołowski (jezuita)
 Marek Sokołowski (medioznawca)
 Marian Sokołowski
 Marian Sokołowski (botanik)
 Marian Sokołowski (historyk)
 Marian Sokołowski (polityk)
 Michał Sokołowski
 Mieczysław Sokołowski
 Mieczysław Sokołowski (polityk)
 Mychajło Sokołowski
 Olgierd Sokołowski
 Serafin Rafał Sokołowski
 Sławomir Sokołowski
 Stanisław Sokołowski
 Stanisław Sokołowski (kaznodzieja)
 Stanisław Sokołowski (leśnik)
 Stefan Sokołowski
 Stefan Lech Sokołowski – polski matematyk, taternik i porucznik artylerii Wojska Polskiego
 Stefan Sokołowski – polski żołnierz Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, pułkownik
 Tadeusz Sokołowski
 Tadeusz Sokołowski (jeździec)
 Tadeusz Mieczysław Sokołowski
 Tadeusz Władysław Sokołowski
 Tomasz Sokołowski
 Tomasz Sokołowski (ur. 1970)
 Tomasz Sokołowski (ur. 1977)
 Tomasz Sokołowski (ur. 1985)
 Tomasz Sokołowski (prawnik)
 Wasilij Sokołowski
 Wiesław Sokołowski
 Władysław Sokołowski (1892–1963)
 Władysław Jan Sokołowski
 Włodzimierz Sokołowski
 Włodzimierz (Sokołowski-Awtonomow)
 Wojciech Sokołowski
 Wojciech Sokołowski (polityk)
 Zygmunt Sokołowski
 Zygmunt Bohdan Sokołowski
 Zygmunt Sokołowski (podporucznik)
 Adam Korwin-Sokołowski

Nazwy, pochodzące od nazwy miejscowości Sokołów (8 miejscowości w Polsce) 
 Powiat sokołowski
 Sokołowskie Rumunki
 Sokołowski Medal Pamiątkowy